Ángel Herrera Oria – hiszpański dziennikarz, polityk a później duchowny, biskup i kardynał.
 Ángel Herrera Vera – kubański bokser